Sarnino peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Сърнино) :
Sarnino, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Sarnino, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.